Сайм () — английская фамилия. Известные носители:

  (1924—1993) — игрок в австралийский футбол, чемпион Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Эссендон» (1949, 1950).
 Сайм, Брент (род. 1956) — канадский кёрлингист.
 Сайм, Джеймс:
  (1799—1870) — британский хирург, королевский профессор клинической хирургии Эдинбургского университета (1833), президент Эдинбургской королевской коллегии хирургов (1849—1851).
  (1926—1973) — британский хоккеист, участник чемпионата мира (1950).
 Сайм, Дженнифер (1972—2001) — американская киноактриса.
  (1795—1861) — британский художник-портретист, чьи работы входят в частности в собрание Национальной галереи Шотландии.
 Сайм, Дэвид:
  (1827—1908) — австралийский издатель, владелец и редактор (1860—1908) газеты The Age.
  (род. 1997) — британский футболист, игрок чемпионата Шотландии в составе клуба «Килмарнок».
 Сайм, Дэйв (1936—2016) — американский бегун.
 Сайм, Дон — австралийский информатик и главный разработчик в Microsoft Research.
  (1903—1986) — австралийский юрист и предпрнииматель, председатель компании BHP (1952—1971), президент Института медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл (1961—1978).
  (род. 1995) — британский гольфист, чемпион Австралии среди любителей (2016), чемпион Европы среди любителей в составе сборной Шотландии (2015, 2016).
  (1774—1845) — британский художник-флорист, чьи работы входят в частности в собрание Национальной галереи Шотландии.
 Сайм, Рональд (1903—1989) — британский историк.
  (род. 1962) — новозеландская художница, чьи работы входят в частности в собрание Национального музея Те-Папа-Тонгарева.
  (1870—1928) — канадский и британский хирург, член Эдинбургского королевского общества (с 1912).
 Сайм, Хью:
  (1903—1965) — австралийский военно-морской офицер, взрывотехник и издатель, кавалер Креста Георга (1943).
  (род. 1953) — канадский художник, лауреат премии «Джуно» за оформление обложки альбомов группы Rush и Иэна Томаса (1982, 1986, 1989, 1990, 1992).
  (1888—1961) — австралийская художница, чьи работы входят в частности в собрание Художественной галереи Нового Южного Уэльса.
 Сайм, Эден — австралийский регбист, участник чемпионата Европы в составе сборной Германии (2019).
  (род. 2000) — британская футболистка, игрок Суперлиги в составе клубов «Йовил Таун» и «Астон Вилла».

Персонаж
 Сайм — персонаж романа Джорджа Оруэлла «1984».

См. также 
 Саймс